Юровское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России

Брянская область
 Юровское сельское поселение — входит в Трубчевский район

Вологодская область
 Юровское сельское поселение — входит в Грязовецкий район

Костромская область
 Юровское сельское поселение — входит в Макарьевский район

Тюменская область
 Юровское сельское поселение — входит в Уватский район